Тази страница е подробен списък на класирането от индивидуалните първенства по шахмат на България.
{| class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
|align="center" width="10%"|Номер
|align="center" width="10%"|Година
|align="center" width="15%"|Град
|align="center" width="30%"|Класиране
|align="center" width="35%"|Забележка
|-
| align="center" |1
| align="center" |1933
| Варна
| align="left"|
 Георги Гешев
 Юрий Тошев
 Ксени АтанасовНайден Войнов
| Гешев побеждава Тошев с 4,5-3,5 в допълнителен мач за титлата.ДИП 1933
|-
| align="center" |2
| align="center" |1934
| София
| align="left"|
 Георги Гешев
 Юрий Тошев
 Хайнрих Макс
| ДИП 1934
|-
| align="center" |3
| align="center" |1935
| Русе
| align="left"|
 Георги Гешев
 Найден Войнов
 Ксени АтанасовАлександър Телегин
| ДИП 1935
|-
| align="center" |4
| align="center" |1936
| София
| align="left"|
 Георги Гешев
 Олег Нейкирх
 Андрей Малчев
| ДИП 1936
|-
| align="center" |5
| align="center" |1937
| София
| align="left"|
 Михаил Кантарджиев
 Жак Франсез
 Емил Карастойчев
| Олег Нейкирх печели състезанието, но още няма българско гражданство и за шампион е обявен Кантарджиев.ДИП 1937
|-
| align="center" |6
| align="center" |1938
| Варна
| align="left"|
 Александър Цветков
 Михаил Манолов
 Михаил Кантарджиев
| Олег Нейкирх печели състезанието, но тъй като няма българско гражданство участва извън класирането.ДИП 1938
|-
| align="center" |7
| align="center" |1940
| София
| align="left"|
 Александър Цветков
 Емил Карастойчев
 Александър Кипров
| Олег Нейкирх и Александър Цветков завършват състезанието с равен брой точки, но Нейкирх все още няма българско гражданство и за шампион е обявен Цветков.ДИП 1940
|-
| align="center" |8
| align="center" |1942
| София
| align="left"|
 Юрий Тошев
 Павле БидевВеселин Попов

| ДИП 1942
|-
| align="center" |9
| align="center" |1943
| София
| align="left"|
 Олег Нейкирх
 Александър Цветков
 Джордже Поляков
| ДИП 1943
|-
| align="center" |10
| align="center" |1945
| София
| align="left"|
 Александър Цветков
 Андрей Малчев
 Кръстю Димитров
| Сръбският шахматист Светозар Глигорич печели състезанието, но няма българско гражданство. В допълнителен мач за титлата Цветков побеждава Малчев с 4,5-0,5.ДИП 1945
|-
| align="center" |11
| align="center" |1946
| София
| align="left"|
 Петър Петров
 Веселин Попов
 Олег Нейкирх
| ДИП 1946
|-
| align="center" |12
| align="center" |1947
| София
| align="left"|
 Камен ПисковЮрий Тошев
 Емил Карастойчев
| ДИП 1947
|-
| align="center" |13
| align="center" |1948
| София
| align="left"|
 Олег НейкирхАлександър Цветков
 Емил КарастойчевПавел ИвановБожидар Марков
| ДИП 1948
|-
| align="center" |14
| align="center" |1949
| София
| align="left"|
 Кръстю Димитров
 Павел Иванов
 Камен Писков
| ДИП 1949
|-
| align="center" |15
| align="center" |1950
| София
| align="left"|
 Александър Цветков
 Олег НейкирхЕмил Карастойчев
| ДИП 1950
|-
| align="center" |16
| align="center" |1951
| София
| align="left"|
 Александър Цветков
 Милко Бобоцов
 Николай Минев
| Цветков, Бобоцов и Минев завършват с равен брой точки. Играе се допълнителен турнир за титлата през януари 1952 г.ДИП 1951
|-
| align="center" |17
| align="center" |1952
| София
| align="left"|
 Здравко Милев
 Александър Цветков
 Радко БобековОлег Нейкирх
| ДИП 1952
|-
| align="center" |18
| align="center" |1953
| София
| align="left"|
 Николай Минев
 Олег Нейкирх
 Атанас КоларовГеорги Трингов
| Николай Минев и Олег Нейкирх завършват с равен брой точки. От 27 април до 12 май 1954 г. се играе допълнителен плейоф за титлата. Минев побеждава Нейкирх с 4,5-3,5ДИП 1953
|-
| align="center" |19
| align="center" |1954
| София
| align="left"|
 Никола Пъдевски
 Евгени Яковлев
 Здравко МилевМилко Бобоцов
| ДИП 1954
|-
| align="center" |20
| align="center" |1955
| София
| align="left"|
 Никола Пъдевски
 Атанас Коларов
 Милко БобоцовГеорги Трингов
| ДИП 1955
|-
| align="center" |21
| align="center" |1957
| София
| align="left"|
 Олег Нейкирх
 Атанас КоларовНиколай Минев
| ДИП 1957
|-
| align="center" |22
| align="center" |1958
| София
| align="left"|
 Милко Бобоцов
 Атанас Коларов
 Здравко Милев
| ДИП 1958
|-
| align="center" |23
| align="center" |1959
| София
| align="left"|
 Владилен Попов
 Милко Бобоцов
 Любен ПоповНиколай Минев
| ДИП 1959
|-
| align="center" |24
| align="center" |1960
| София
| align="left"|
 Здравко Милев
 Милко Бобоцов
 Олег Нейкирх
| ДИП 1960
|-
| align="center" |25
| align="center" |1961
| София
| align="left"|
 Здравко Милев
 Николай Минев
 Олег НейкирхЙордан АянскиИван Радулов
| ДИП 1961
|-
| align="center" |26
| align="center" |1962
| София
| align="left"|
 Никола Пъдевски
 Георги Трингов
 Любен ПоповНиколай Минев
| ДИП 1962
|-
| align="center" |27
| align="center" |1963
| София
| align="left"|
 Георги Трингов
 Николай Минев
 Любен ПоповМилко Бобоцов
| ДИП 1963
|-
| align="center" |28
| align="center" |1964
| София
| align="left"|
 Никола Пъдевски
 Атанас Коларов
 Никола Спиридонов
| Никола Пъдевски и Атанас Коларов завършват с равен брой точки. В допълнителния плейоф за титлата Пъдевски побеждава Коларов с 2,5-1,5ДИП 1964
|-
| align="center" |29
| align="center" |1965
| Варна
| align="left"|
 Николай Минев
 Иван Радулов
 Любен Спасов
| ДИП 1965
|-
| align="center" |30
| align="center" |1966
| София
| align="left"|
 Николай Минев
 Милко Бобоцов
 Георги Трингов
| Минев побеждава Бобоцов с 2,5-0,5 в допълнителен мач за титлата.ДИП 1966
|-
| align="center" |31
| align="center" |1967/68
| София
| align="left"|
 Пейчо Пеев
 Иван Радулов
 Милко Бобоцов
| Пеев побеждава Радулов в допълнителен мач за титлата с резултат 3-2.ДИП 1966
|-
| align="center" |32
| align="center" |1969
| Пловдив
| align="left"|
 Никола Спиридонов
 Иван Радулов
 Никола Пъдевски
| Спиридонов побеждава Радулов в допълнителен мач за титлата с резултат 3-1.ДИП 1969
|-
| align="center" |33
| align="center" |1970
| София
| align="left"|
 Любен Попов
 Атанас Коларов
 Нино КировСаркис БохосянХристо Геренски
| ДИП 1970
|-
| align="center" |34
| align="center" |1971
| София
| align="left"|
 Иван Радулов
 Пейчо Пеев
 Любен Попов
| ДИП 1971
|-
| align="center" |35
| align="center" |1972
| София
| align="left"|
 Саркис Бохосян
 Иван РадуловМилко БобоцовЕвгени Ерменков

| ДИП 1972
|-
| align="center" |36
| align="center" |1973
| София
| align="left"|
 Евгени Ерменков
 Николай РадевПетър АрнаудовДимитър Карапчански
| ДИП 1973-1
|-
| align="center" |37
| align="center" |1973
| София
| align="left"|
 Нино Киров
 Иван Радулов
 Любен Спасов
| ДИП 1973-2
|-
| align="center" |38
| align="center" |1974
| Асеновград
| align="left"|
 Иван Радулов
 Никола Пъдевски
 Евгени Ерменков
| Радулов побеждава Пъдевски в допълнителен мач за титлата с резултат 2,5-1,5.ДИП 1974
|-
| align="center" |39
| align="center" |1975
| Перник
| align="left"|
 Евгени Ерменков
 Никола Спиридонов
 Николай Радев
| Класирането е след допълнителен мач-турнир за титлата.ДИП 1975
|-
| align="center" |40
| align="center" |1976
| София
| align="left"|
 Евгени Ерменков
 Нино Киров
 Иван РадуловПейчо Пеев
| ДИП 1976
|-
| align="center" |41
| align="center" |1977
| София
| align="left"|
 Иван Радулов
 Венцислав Инкьов
 Евгени Ерменков
| Радулов побеждава Инкьов в допълнителен мач за титлата с резултат 2-1.ДИП 1977
|-
| align="center" |42
| align="center" |1978
| Враца
| align="left"|
 Нино Киров
 Петър Великов
 Димитър ДончевВалентин Луков
| Киров побеждава Великов в допълнителен мач за титлата.ДИП 1979
|-
| align="center" |43
| align="center" |1979
| София
| align="left"|
 Евгени Ерменков
 Крум Георгиев
 Петър ВеликовЙордан Григоров
| Ерменков побеждава Георгиев в допълнителен мач за титлата.ДИП 1979
|-
| align="center" |44
| align="center" |1980
| София
| align="left"|
 Иван Радулов
 Венцислав Инкьов
 Крум ГеоргиевПетър ВеликовНикола Спиридонов
| Радулов побеждава Инкьов в допълнителен мач за титлата с резултат 2,5-1,5.ДИП 1980
|-
| align="center" |45
| align="center" |1981
| София
| align="left"|
 Георги Трингов
 Димитър Дончев
 Венцислав ИнкьовЛюбен ПоповНино Киров
| ДИП 1981
|-
| align="center" |46
| align="center" |1982
| София
| align="left"|
 Венцислав Инкьов
 Валентин Луков
 Никола СпиридоновКрум ГеоргиевДимитър Лалев
| Инкьов побеждава Луков в допълнителен мач за титлата с резултат 2-1.ДИП 1980Допълнителен мач за титлата
|-
| align="center" |47
| align="center" |1983
| Перник
| align="left"|
 Димитър Дончев
 Силвио Данаилов
 Захари Захариев
| Дончев побеждава Данаилов в допълнителен мач за титлата с резултат 2,5-1,5. Захариев печели бронзов медал с по-добър коефициент пред Валентин Луков, с когото делят 3-4 място с равен брой точки.ДИП 1983
|-
| align="center" |48
| align="center" |1984
| София
| align="left"|
 Кирил Георгиев
 Венцислав ИнкьовБогомил Андонов
| ДИП 1984
|-
| align="center" |49
| align="center" |1985
| София
| align="left"|
 Георги Трингов
 Димитър Дончев
 Йордан Григоров
| Д.Дончев, Й.Григоров, Венцислав Инкьов и Милко Попчев имат равен брой точки, но Дончев и Григоров са с по-добри коефициенти.ДИП 1985
|-
| align="center" |50
| align="center" |1986
| София
| align="left"|
 Кирил ГеоргиевЕвгени Ерменков
 Йордан ГригоровДимитър Дончев
| ДИП 1986
|-
| align="center" |51
| align="center" |1987
| Елените
| align="left"|
 Петър Великов
 ?
 ?
| 
|-
| align="center" |52
| align="center" |1988
| София
| align="left"|
 Димитър Дончев
 Крум ГеоргиевКирил ГеоргиевСемко Семков
| Крум Георгиев печели сребърния медал с по-добър коефициент.ДИП 1988
|-
| align="center" |53
| align="center" |1989
| София
| align="left"|
 Кирил Георгиев

| 
|-
| align="center" |54
| align="center" |1990
| София
| align="left"|
 Васил Спасов
 ?
 ?
| 
|-
| align="center" |55
| align="center" |1991
| Пазарджик
| align="left"|
 Борис Чаталбашев

| 
|-
| align="center" |56
| align="center" |1992
| Банкя
| align="left"|
 Атанас Колев

| 
|-
| align="center" |57
| align="center" |1993
| Пирдоп
| align="left"|
 Петър Генов
 ?
 ?
| 
|-
| align="center" |58
| align="center" |1994
| София
| align="left"|
 Александър Делчев

| 
|-
| align="center" |59
| align="center" |1995
| София
| align="left"|
 Владимир Георгиев
 ?
 ?
| 
|-
| align="center" |60
| align="center" |1996
| София
| align="left"|
 Александър Делчев
 ?
 ?
| 
|-
| align="center" |61
| align="center" |1997
| Шумен
| align="left"|
 Васил Спасов
 ?
 Живко Братанов
| 
|-
| align="center" |62
| align="center" |1998
| Дупница
| align="left"|
 Борис Чаталбашев

| 
|-
| align="center" |63
| align="center" |1999
| Пловдив
| align="left"|
 Петър Генов

| 
|-
| align="center" |64
| align="center" |2000
| Асеновград
| align="left"|
 Васил Спасов
 Евгени Янев
 Живко Братанов
| в. Черно море, бр.723 от 22.05.2000
|-
| align="center" |65
| align="center" |2001
| Царево
| align="left"|
 Александър Делчев

| 
|-
| align="center" |66
| align="center" |2002
| София
| align="left"|
 Мариян Петров

| 
|-
| align="center" |67
| align="center" |2003
| София
| align="left"|
 Васил Спасов

| 
|-
| align="center" |68
| align="center" |2004
| София
| align="left"|
 Иван Чепаринов
 Борис Чаталбашев
 Юлиян Радулски
| ДИП 2004
|-
| align="center" |69
| align="center" |2005
| Плевен
| align="left"|
 Иван Чепаринов
 Николай Нинов
 Деян Божков
| ДИП 2005
|-
| align="center" |70
| align="center" |2006
| Свиленград
| align="left"|
 Валентин Йотов
 Красимир Русев
 Владимир Димитров
| ДИП 2006
|-
| align="center" |71
| align="center" |2007
| Перник
| align="left"|
 Борис Чаталбашев
 Момчил Николов
 Петър Генов
| ДИП 2007
|-
| align="center" |72
| align="center" |2008
| Пловдив
| align="left"|
 Васил Спасов
 Милен Василев
 Красимир Русев
| ДИП 2008
|-
| align="center" |73
| align="center" |2009
| Благоевград
| align="left"|
 Деян Божков
 Борис Чаталбашев
 Момчил Николов
| ДИП 2009
|-
| align="center" |74
| align="center" |2010
| Кюстендил
| align="left"|
 Борис Чаталбашев
 Кирил Георгиев
 Валентин Йотов
| ДИП 2010
|-
| align="center" |75
| align="center" |2011
| Банкя
| align="left"|
 Юлиян Радулски
 Александър Делчев
 Момчил Николов
| ДИП 2011 
|-
| align="center" |76
| align="center" |2012
| Панагюрище
| align="left"|
 Иван Чепаринов
 Красимир Русев
 Васил Спасов
| ДИП 2012
|-
| align="center" |77
| align="center" |2013
| Банкя
| align="left"|
 Кирил Георгиев
 Ивайло Енчев
 Момчил Николов
| ДИП 2013
|}

Състезания по шахмат в България